Алекса́ндр Константи́нович Аки́мов (род. 10 ноября 1954 г. в с. Кюкяй Сунтарского района Якутской АССР) — якутский политический и общественный деятель, член Совета Федерации, Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Саха (Якутия) с 2013 года. Постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ (2007—2013).

Из-за поддержки нарушения территориальной целостности Украины во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран.

Биография 
 Родился 10 ноября 1954 г. в селе Кюкяй Сунтарского района ЯАССР.
 1976 г. — окончил экономический факультет Иркутского института народного хозяйства.
 1976—1983 гг. — управляющий отделением, главный экономист совхоза «Сунтарский», первый секретарь Сунтарского РК ВЛКСМ, директор совхоза «Тойбохойский».
 1983—1986 гг. — первый секретарь Якутского ОК ВЛКСМ.
 1986—1989 гг. — аспирант Академии общественных наук при ЦК КПСС в г. Москва. Защитил кандидатскую диссертацию «Новое в региональной политике освоения Севера (на примере Якутии)».
 1989—1990 гг. — заведующий аграрным отделом Якутского областного комитета КПСС.
 1990—1991 гг. — заведующий отделом по вопросам экономического и социального развития Секретариата Верховного Совета ЯАССР.
 1991 г. — назначен заместителем председателя Государственного комитета по экономике Якутской — Саха ССР.
 1992—1997 гг. — министр социальной защиты, труда и занятости РС(Я).
 1995 г. — на учёном совете Академии государственной службы при Президенте РФ защитил докторскую диссертацию по теме «Регулирование социального развития региона в условиях становления рыночной экономики»;
 1997—1998 гг. — и. о. заместителя Председателя Правительства РС(Я) — министр экономики РС(Я).
 1998 г. — заместитель Председателя Правительства РС(Я).
 1999—2001 гг. — первый заместитель Председателя правительства РС(Я).
 2001—2002 гг. — первый заместитель Председателя правительства РС(Я), руководитель Администрации Президента и Администрации Правительства РС(Я).
 2002—2007 гг. — вице-президент РС(Я), руководитель Администрации Президента и Администрации Правительства РС(Я).
 С 17 февраля 2007 г. — действующий Постоянный представитель РС(Я) при Президенте РФ.
 Со 2 октября 2013 г. — член Совета Федерации, Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Саха (Якутия).

Семья 
Женат (жена — Розалия Иудовна), имеет сына и дочь.

Награды и звания 
 Доктор экономических наук
 Орден «Знак Почёта» (1985)
 Заслуженный работник народного хозяйства РС(Я) (2000)
 Орден Республики Саха (Якутия) «Полярная Звезда» (2007)
 Орден Дружбы (2011)
 Орден Почёта (20 июля 2020) — за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.
 Почётный гражданин Томпонского района (2003)

Примечания

Ссылки 
 А. К. Акимов на сайте Совета Федерации
 Официальный web-server органов государственной власти Республики Саха (Якутия)
 Официальный сайт Постоянного представительства Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ
 Сайт Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия): Календарь знаменательных и памятных дат «Якутия-2004»

Первые секретари районных комитетов ВЛКСМ
Первые секретари краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Министры Якутии
Члены Совета Федерации России (с 2000)
Заслуженные работники народного хозяйства Республики Саха (Якутия)
Почётные граждане Томпонского района
Выпускники Байкальского государственного университета
Вице-президенты Якутии
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании